Василий Дмитриевич Менделеев (30 декабря 1886, Санкт-Петербург — 1922, Екатеринодар) — русский инженер, изобретатель и создатель проекта первого российского танка под названием «Бронеход», сын знаменитого русского химика Д. И. Менделеева.

Биография 
Родился 30 декабря 1886 года в семье знаменитого русского химика Д. И. Менделеева.

В 1903—1906 годах учился на кораблестроительном отделении Кронштадтского морского инженерного училища. В 1908—1916 годах работал конструктором на судостроительных заводах, был главным конструктором подводных лодок, минных заградителей. В это же время разработал первый в России проект бронированной гусеничной машины. В 1919—1922 годах — инженер на заводе «Кубаноль» в Екатеринодаре.

Умер от брюшного тифа в 1922 году.

Семья 
 Отец: Менделеев, Дмитрий Иванович (1834—1907) — учёный-энциклопедист и общественный деятель.
 Мать: Попова, Анна Ивановна (1860—1942) — дочь донского казака из Урюпинска.
 Сестра Любовь (1881—1939) — жена русского поэта Александра Блока.
 Сестра-близнец Василия, Мария (1886—1952) — видный русский и советский кинолог, эксперт, любитель и заводчик английских сеттеров.
 Брат Иван (1883—1936) — русский физик, метролог. Специалист в области измерений массы и температуры, талантливый изобретатель и конструктор. Основатель и первый руководитель лаборатории низких температур во ВНИИМ; философ, создал «Этическую гносеологию», учитывающую существование идеалов познания.
 Сводный брат Владимир (1865—1898) и сводная сестра Ольга Тригорова-Менделеева (1868—1950).

См. также 
 Танк Менделеева

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте ХРОНОС

Дмитрий Менделеев
Машиностроители
Умершие от брюшного тифа